paśnik – konstrukcja do dokarmiania zwierząt
 Paśnik – część wsi w gminie Wojcieszków, pow. łukowskim, woj, lubelskim
 Paśnik – przysiółek wsi w gminie Nowy Kawęczyn, pow. skierniewickim, woj. łódzkim
 Paśnik – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Paśnik – skała w Dolinie Wodącej (koło Smolenia) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Paśnik – staw w gminie Niemodlin, powiecie opolskim, województwie opolskim
 Paśnik – wzgórze w gminie Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórskim, woj, lubuskim
 Paśnik – wzgórze w gminie Zgorzelec, pow. zgorzeleckim, woj, dolnośląskim